De Football League Cup 2006/07 was de 47ste editie van de strijd om deze Engelse voetbalbeker. Het toernooi begon op 21 augustus 2006 en eindigde op zondag 25 februari 2007 met de finale in het Millennium Stadium in Cardiff. In totaal deden 92 clubteams mee aan het toernooi.

Schema

Finale

Zie ook
FA Cup 2006/07
Engels voetbalkampioenschap 2006/07

Bekervoetbal 2006/07
2007